2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Nord 2015/16 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2015/16 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2015/16 (Männer)